Musumeci ist der Familienname folgender Personen:

 Enzo Musumeci Greco (1911–1994), italienischer Stuntman und Schauspieler
 Maddalena Musumeci (* 1976), italienische Wasserballspielerin
 Phillip Musumeci (* 1984), US-amerikanischer Schauspieler, Filmschaffender und Radiomoderator
 Sebastiano Musumeci (* 1955), italienischer Europapolitiker
 Tuccio Musumeci (* 1934), italienischer Schauspieler